El término río Faxinal puede referirse a:

Río Faxinal (Río Grande del Sur): río brasileño que recorre el estado de Río Grande del Sur.
Río Faxinal (São Paulo): río brasileño que recorre el estado de São Paulo.